Titmus ist der Familienname folgender Personen:

 Ariarne Titmus (* 2000), australische Schwimmerin
 Fred Titmus (1932–2011), englischer Cricketspieler